Bad Wimpfen, ville d'Allemagne
 Bataille de Wimpfen, bataille de la guerre de Trente Ans

Patronyme 

 la famille von Wimpffen, une ancienne famille noble.
 Franz Wimpffen (1797-1870), maréchal autrichien
 Emmanuel Félix de Wimpffen (1811-1884), général français